Die Open Angers Arena Loire 2021 waren ein Tennisturnier der WTA Challenger Series 2021. Das in Angers ausgetragene Hartplatzturnier der Kategorie WTA Challenger fand vom 6. bis 12. Dezember 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open Angers Arena Loire 2021 fand am  5. und 6. Dezember 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Angers